Чегодаевка — название населённых пунктов в России:

 Чегодаевка — деревня в Стерлибашевском районе Башкортостана.
 Чегодаевка — деревня в Вадском районе Нижегородской области.